(pouvant se traduire en français par base libre/gratuite) peut faire référence à :

Free base, technique d'usage de substances psychotropes sous leur forme basique
Freebase, base de données libre du web sémantique.

Voir aussi